Andrés Gómez e Slobodan Živojinović hanno battuto in finale Joakim Nyström e Mats Wilander 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3.

Teste di serie

 Guy Forget /  Yannick Noah (quarti di finale)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (secondo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (finale)
 Andrés Gómez /  Slobodan Živojinović (Campioni)
 Assente
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (terzo turno)
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (primo turno)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Jakob Hlasek /  Pavel Složil (primo turno)
 Assente
 Chip Hooper /  Mike Leach (secondo turno)
 Kevin Curren /  Matt Mitchell (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1986